Siergiej Kolesnikow (kolarz)
 Siergiej Kolesnikow (piłkarz)